Дон Маклейн () е американски фолк и рок певец, музикант и автор на песни.

Той е роден през 1945 година в Ню Рошел край Ню Йорк. Започва музикалната си кариера в края на 1960-те години. Най-известен е с албума си от 1971 година „American Pie“, включващ популярните песни „American Pie“ и „Vincent“.

Дискография 

Американски фолк китаристи
Американски фолк певци
Американски рок певци